Lee Allen is de naam van diverse personen:

 Lee Allen (saxofonist) - Amerikaans musicus.
 Lee Allen (worstelaar) - Amerikaans Olympisch worstelaar